Шон Уэйн Хэтоси (; род. 29 декабря 1975, Фредерик, Мэриленд, США) — американский актёр.

Биография 
Шон Хэтоси родился 29 декабря 1975 года в городе Фредерик, штат Мэриленд, в семье графического дизайнера Уэйна Хэтоси и его супруги Кэрол, работавшей кредитным экспертом. Отец имеет венгерское происхождение, мать — ирландское. Актёрскую карьеру Хэтоси начал в раннем возрасте с ролей в постановках местного театра и на телевидении. Вскоре после окончания школы Шон дебютировал на национальном телевидении, сыграв эпизодическую роль в телесериале «Убойный отдел». После ряда небольших ролей в малобюджетных фильмах Хэтоси сыграл заметную роль старшеклассника Джека в комедии Фрэнка Оза «Вход и выход», вышедшей на экраны в 1997 году.

После этой роли Хэтоси стали приглашать в голливудские проекты. В фильме Роберта Родригеса «Факультет» он исполнил роль старшеклассника-футболиста, который пытается защитить свою школу от вторжения пришельцев. Первую главную роль Хэтоси сыграл в фильме «Первая любовь», где его партнёрами были Алек Болдуин и Эми Смарт. Также главную роль он сыграл в фильме 2000 года «Парень из Борстальской тюрьмы», рассказывающем о молодом бойце ИРА. Хэтоси играл роли второго плана в таких фильмах, как «Где угодно, только не здесь», «Только ты и я», «Джон Кью», «Мальчишник», «Солдатская девушка», «11:14», «Альфа Дог», «Джонни Д.» и «Плохой лейтенант». За роль в фильме «Солдатская девушка» он был номинирован на премию Спутник.

В 2009 году Хэтоси присоединился к основному актёрскому составу полицейского сериала «Саутленд», где на протяжении всех пяти сезонов играл роль детектива, а затем офицера Сэмми Брайанта. В 2011 году за эту роль он был номинирован на премию «Выбор телевизионных критиков» как лучший актёр второго плана в драматическом сериале. В 2010 году он снялся в телесериале «Декстер», сыграв роль маньяка-насильника.

Фильмография

Примечания

Ссылки